Вале́рий Станисла́вович Ано́шко (; ) — белорусский  (физическая география) и , доктор географических наук, профессор, заслуженный работник БГУ, один из основателей мелиоративной (инженерной) географии и автор учебников по этому направлению.

Биография 
Валерий Станиславович Аношко родился 9 августа 1938 года в небольшой деревне Гайдуково Слободка Червенского района Минской области. Начальную школу окончил в родной деревне (школа в комнате обычного жилого дома), далее учился в Краснодарской семилетней школе и в Рованичской средней школе (с 1952 года). С 1955 по 1956 годы работал в Бюро технической инвентаризации (БТИ) г. Минск, с 1956 по 1957 годы Минском мотовелозаводе. Был избран секретарем цеховой комсомольской организации и членом комитета комсомола завода.

В 1957 году поступил на географический факультет Белорусского государственного университета. Принимал активное участие в работе научных студенческих конференций. Уже на 3 курсе после производственной практики В. С. Аношко зачисляется на штатную должность техника-почвоведа, а позже — инженера-почвоведа БелНИИ почвоведения, что и определило его дальнейшую специализацию. После окончания географического факультета (1963 год) работал учителем в Староюрковичской восьмилетней школе Любанского района Минской области. По совместительству продолжал работать инженером-почвоведом БелНИИ почвоведения.

С 1964 года работает в БГУ в качестве младшего научного сотрудника научно-исследовательской Лаборатории биогеохимии почв (руководитель лаборатории — академик И. С. Лупинович). В 1965 году поступил в аспирантуру при кафедре почвоведения БГУ. Во время этого принимал участие во всесоюзных научных конференциях в Днепропетровске и Львове. После окончания аспирантуры остался работать на кафедре. В 1973 году был избран на должность старшего преподавателя кафедры почвоведения. В 1980 году назначается и. о. заведующего кафедрой почвоведения и геологии БГУ, а в 1982 году избирается по конкурсу на эту должность. Благодаря его труду кафедра стала базой для организации двух новых специальностей: «геология» и «геоинформационные системы».

Участвовал в подготовке к выходу первого номера «Вестника БГУ» (1968-1969), в организации и проведении всесоюзных симпозиумов по мелиоративной географии и всесоюзных конференций по природно-мелиоративному мониторингу. В 1983 году на III съезде белорусских географов В. С. Аношко единогласно избирается президентом Географического общества БССР. По его инициативе и при его участии организована работа по подготовке и изданию Национального атласа Белоруссии (2002 год), определены географические центры Белоруссии и Европы.

В 1990 году на совете Ленинградского госуниверситета защитил диссертацию на звание доктора географических наук на тему «Мелиоративно-географический анализ крупного региона (на примере территории Белорусской ССР)». В 1991 году присвоено ученое звание профессора, в это же время назначается ректором Белорусско-норвежской народной высшей школы. Избран членом-корреспондентом (1993 год), позже академиком (1995 год) Международной академии экологии; в 1994 году избран членом-корреспондентом Международной академии наук Евразии, в состав которой вошли ученые более 10 стран мира.

В. С. Аношко состоялся как историограф. Большое внимание уделял роли белорусов и всех выходцев из Белоруссии в развитии и становлении науки. Активно участвовал в организации и проведении конференций, посвященным значительным юбилеям И. И. Домейко, И. И. Ходзько, А. А. Смолича, Г. И. Горецкого, И. С. Лупиновича, О. Ф. Якушко и др. Много внимания уделял проблемам мелиорации Полесья. В 2013 году возглавил исследования по обобщению состояния природных комплексов Полесья и определению проблем по их оптимизации и рациональному использованию.

Педагогическая деятельность 
На протяжении многих лет преподавал ключевую дисциплину — «Почвоведение и география почв», по которой издал три учебника (2000, 2011, 2013).

Постоянно занимался обновлением учебного процесса на кафедре, разрабатывал новые курсы: «Основы географического прогнозирования» (с 1980 г.), «Экологические основы мелиорации» (1978-1986), «Инженерная география» (с 1992 г.), «Учение о геотехнических системах», «История почвоведения Беларуси» (1992 г.), «История и методология почвоведения» (с 2010 г.). По каждому из названных курсов им были написаны учебники или учебно-методические пособия.

Много внимания уделял также и школьному географическому образованию. По его инициативе начиная с 1991 года проводятся олимпиады школьников по географии. Более 10 лет он был председателем жюри всех республиканских олимпиад по географии. Систематически выступал перед учителями с лекциями и докладами в областном и республиканском институтах усовершенствования учителей.

Научное и педагогическое наследие В. С. Аношко составляет свыше 500 научных публикаций, среди которых более 50 отдельных изданий (монографии, учебники, учебные пособия, программы и рекомендации).

Участие в общественной жизни 
Входил в состав и возглавлял партийное и профсоюзное бюро, методическую комиссию, совет молодых ученых, был членом научно-технического совета Минприроды РБ, экспертом совета Фонда фундаментальных исследований АН Беларуси, членом совета «Проблемы Полесья», членом бюро совета по биосфере и Экологической комиссии АН Беларуси, членом редакционного совета «Белорусской Энциклопедии», членом двух советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, заместителем председателя экспертного совета ВАК, председателем секции географии, геологии, геодезии и картографии научно-методического центра Минобразования Республики Беларусь, заместителем главного редактора научно-методического журнала «Геаграфія» и т. д.

Библиография 
В. С. Аношко является автором более 450 научных работ, в том числе 9 монографий, 23 учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования, более 50 учебно-методических изданий и учебных карт.

Награды и премии 
 Отличник образования Республики Беларусь (1998 год)
 Заслуженный работник Белорусского государственного университета" (2013 год)
 Медаль Франциска Скорины (1996 год)
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь
 Грамота Министерства высшего и среднего специального образования СССР
 Четыре Почётные грамоты Министерства образования Республики Беларусь
 Более 10 почетных грамот ректората БГУ
 Три Почётные грамоты Географического общества СССР
 Дважды лауреат премии БГУ имени академика А. Н. Севченко (1998 и 2002 годы)

Литература 
 Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 2 / Редкол.: Г. П. Пашков и др. — Минск: БелЭн, 2006. — 912 с.
 Память остается: воспоминания о Валерии Станиславовиче Аношко коллег, учеников, друзей, близких людей / сост. Я. И. Аношко. — Минск : Кнігазбор, 2015. — 160 с.
 Профессора и доктора наук Белорусского государственного университета. — Минск, 2001. — С. 14-15.

Ссылки 
 Учебно-педагогический комплекс «Рованичский детский сад-средняя школа». Знаменитые выпускники. Аношко Валерий Станиславович.
 Беларускі Дзяржаўны Ўніверсітэт. Персаналіі. Аношко Валерий Станиславович.

Преподаватели Белорусского государственного университета